Хо́умер До́ливер Ха́ус (; 1878—1949) — американский ботаник, работавший в Нью-Йорке.

Биография 
Родился в городке Кенвуд округа Мэдисон штата Нью-Йорк 21 июля 1878 года. В 1902 году окончил гуманитарный колледж Сиракузского университета, в 1903 году получил степень магистра в Колумбийском университете. Некоторое время работал ассистентом ботаники в Колумбии, затем — в Национальном музее и Министерстве сельского хозяйства.

В 1906 году переехал в Южную Каролину, преподавал в Клемсонском сельскохозяйственном колледже в звании адъюнкт-профессора ботаники и бактериологии. В 1907—1908 годах работал в Нью-Йоркском ботаническом саду.

В 1908 году Хаус получил степень доктора философии в Колумбийском университете, его диссертация была посвящена североамериканским видам рода Ипомея. Впоследствии он был профессором ботаники и дендрологии в Билтморской лесной школе.

С 1913 года Хоумер Доливер являлся ассистентом ботаника штата Нью-Йорк, работал в Олбани. В 1917 году после смерти Чарльза Хортона Пека он был назначен главным ботаником штата, работал в этой должности до 1948 года.

Скончался 21 декабря 1949 года.

Избранные научные работы 
 
 
 , 264 pl.

Некоторые виды растений, названные в честь Х. Хауса

Литература

Ссылки 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники США
Ботаники XX века
Ботаники XIX века
Микологи США